Apomarsupella är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Rudolf Mathias Schuster. Apomarsupella ingår i familjen Gymnomitriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladmossor
Apomarsupella